San Francesco al Campo, een gemeente in de Italiaanse provincie Turijn 
 San Francesco d'Assisi a Ripa, een kerk in Rome, genoemd naar Sint Franciscus van Assisi
 San Francesco di Paola ai Monti, een kerk in Rome, gewijd aan de heilige Franciscus van Paola

Zie ook 
San Francisco, doorverwijspagina
São Francisco, doorverwijspagina
St. Francis, doorverwijspagina